Fukui puede referirse a:
Fukui: prefectura de Japón.
Fukui: capital de la prefectura homónima.
Fukui: químico y profesor universitario japonés.
(6924) Fukui: un asteroide descubierto el 8 de octubre de 1993.